A 2006. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 12,5 km-es üldözőverseny versenyszámát február 18-án rendezték Cesana San Sicarióban.

A verseny rajtsorrendjét a négy nappal korábban megrendezett sprintverseny befutója alapján állapították meg. Az ottani célbaérés időkülönbségével indultak a versenyzők.

Az aranyérmet a francia Vincent Defrasne nyerte, a távot harmincöt perc és húsz másodperc alatt teljesítette, két lövőhibával. A dobogó második fokára a norvég Ole Einar Bjørndalen, a harmadikra pedig a német Sven Fischer állhatott.

A huszonegyedik helyen végzett osztrák Wolfgang Rottman, valamint a huszonötödik helyen célba érő, ugyancsak osztrák Wolfgang Perner eredményét a versenyt követően megsemmisítették, miután  szervezetükben doppingszert mutattak ki.

Végeredmény 
Minden hibás találat után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F125